Pluto est le nom anglais correspondant au français « Pluton » (dieu et planète naine).

Sigle 

Le sigle PLUTO peut signifier :
  : l'opération PLUTO a consisté, pendant la Seconde Guerre mondiale, à construire au sol et à poser sous la Manche des oléoducs pour alimenter les forces alliées en carburants.

Sciences et techniques 
En biologie :
  est un genre d'hyménoptères, de la famille des Crabonidés ;
 Pluto est un genre d'algues rouges, de la famille des Cyanidiacées.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Pluto , série de courts métrages ayant pour personnage principal le chien Pluto, sortie de 1937 à 1951 ;
 Pluto Nash, film américano-australien, sorti en 2002.

Musique 
 Pluto, groupe de rock alternatif portugais ;
 Pluto, chanson de Björk.

Entreprises et produits 
 Pluto, dénomination des automobiles Amilcar construites sous licence en Allemagne.

Littérature et bande dessinée 
 Pluto, chien de Mickey Mouse.
 Pluto, manga de Naoki Urasawa, publié de 2003 à 2009.

Toponyme 
 Le lac Pluto est un plan d'eau du versant Sud de la rivière Eastmain, dans Eeyou Istchee Baie-James (Nord-du-Québec, Québec, Canada).